Eiger (Zwitserland), een berg in het Berner Oberland (Zwitserland)
Eiger (Groenland), een berg in Groenland
Eiger (Duitsland), een dorpje bij Mönchengladbach in Noordrijn-Westfalen (Duitsland)